Lipník può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Lipník, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale 
Lipník, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina 
Lipník nad Bečvou, città del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc

Slovacchia
Lipník, comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín 
Malý Lipník, comune del distretto di Stará Ľubovňa, nella regione di Prešov 
Veľký Lipník, comune del distretto di Stará Ľubovňa, nella regione di Prešov

Pagine correlate
Lipnik, comune rurale polacco del distretto di Opatów, nel Voivodato della Santacroce